ANSI steht für
 ANSI-Escapesequenz, eine Steuersequenz bei der Programmierung
 ANSI-Zeichencode, Erweiterung des ASCII-Zeichencodes
 American National Standards Institute, eine amerikanische Normungsorganisation
 Area of Natural and Scientific Interest, Gebietsklassifizierung in Ontario, Kanada

Ansi steht für:
 Ansi (Saaremaa), Ort in der Landgemeinde Saaremaa, Estland

Ansi steht für einen Vornamen; bedeutende Namensträger:
 Ansi Agolli (* 1982), albanischer Fußballspieler
 Ansi Nika (* 1990), albanischer Fußballspieler

Abkürzung